Horme est une graphie ancienne du nom de l'orme.

 L'Horme, commune française de la Loire ;
 L'Horme, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.